Garmond steht für:

 Garmond, andere Bezeichnung für Korpus (Schriftmaß)
 Garmond von Picquigny († 1128), französischer Prälat und Lateinischer Patriarch von Jerusalem